Дюжев Дмитро Петрович (* 1978) — російський актор та співак, фігурант бази «Миротворець».
 Дюжев Михайло Костянтинович (1918—1973) — старший сержант РА Герой Радянського Союзу.
 Дюжев Олександр Костянтинович (1918—2005) — український волейбольний тренер, учасник Другої світової війни, заслужений тренер УРСР, суддя всесоюзної категорії, кандидат медичних наук.
 Дюжев Сергій Андрійович (* 1949) — український архітектор, вчений у сфері містобудування.

 Дюжева Марина Михайлівна ( 1955) — радянська і російська актриса театру і кіно.